Сезон 2009/2010 является 64-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон прошёл с 27 октября 2009 года по 14 апреля 2010 года. Регулярный сезон состоял из 1,230 матчей, по 82 игры у каждой из 30 команд.

«Лос-Анджелес Лейкерс» стал чемпионом НБА, обыграв «Бостон Селтикс» со счетом 4-3. Это 16-й титул в истории клуба. Коби Брайант был признан MVP финала плей-офф НБА.

Значительные события сезона

Ноябрь 
 12 ноября состоялась первая тренерская отставка в сезоне. Байрон Скотт был уволен с поста главного тренера «Нью-Орлеан Хорнетс». Команда начала сезон очень плохо, одержав лишь 3 победы при 6 поражениях. На посту тренера Скотта временно заменил генеральный менеджер клуба Джефф Боуер.
 24 ноября в возрасте 85 лет скончался Эйб Поллин, владелец клуба «Вашингтон Уизардс». Он стал владельцем клуба в 1964 году, когда тот назывался «Балтимор Буллетс».
 29 ноября Лоуренс Фрэнк был уволен с поста главного тренера «Нью-Джерси Нетс». Команда под его руководством с начала сезона не выиграла ни одной игры и потерпела 16 поражений. Сначала Фрэнка заменил его ассистент Том Баррисе, а 1 декабря исполняющим обязанности главного тренера был назначен генеральный менеджер клуба Кики Вандевеге.

Январь 
 14 января Дирк Новицки, форвард «Даллас Маверикс», преодолел рубеж в 20 000 очков. Это достижение далось немецкому баскетболисту в четвёртой четверти матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:100). Он стал 34-м баскетболистом в истории НБА, достигшим этой отметки.
 27 января комиссар НБА Дэвид Стерн вынес решение о дисквалификации игроков «Вашингтон Уизардс» Гилберта Аринаса и Джавариса Криттентона до окончания сезона за то, что они принесли в раздевалку огнестрельное оружие и направляли его друг на друга.

Февраль 
 4 февраля Майк Данливи-старший ушёл с должности главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс», оставшись генеральным менеджером клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Ким Хьюз.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру 
 Источник: Basketball-Reference.com

Награды

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок финала: Коби Брайант, «Лос-Анджелес Лейкерс»
 Самый ценный игрок регулярного сезона: Леброн Джеймс, «Кливленд Кавальерс»
 Оборонительный игрок года: Дуайт Ховард, «Орландо Мэджик»
 Новичок года: Тайрик Эванс, «Сакраменто Кингз»
 Шестой игрок года: Джамал Кроуфорд, «Атланта Хокс»
 Самый прогрессирующий игрок: Аарон Брукс, «Хьюстон Рокетс»
 Тренер года: Скотт Брукс, «Оклахома-Сити Тандер»
 Менеджер года: Джон Хаммонд, «Милуоки Бакс»
 Приз за спортивное поведение: Грант Хилл, «Финикс Санз»
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Самюэль Далемберт, «Филадельфия-76»

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Кевин Дюрант 
 Ц Дуайт Ховард
 З Коби Брайант 
 З Дуэйн Уэйд
 
 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кармело Энтони
 Ф Дирк Новицки
 Ц Амаре Стадемайр
 З Дерон Уильямс
 З Стив Нэш
 
 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Пау Газоль
 Ф Тим Данкан
 Ц Эндрю Богут
 З Джо Джонсон
 З Брэндон Рой

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Джеральд Уоллес
 Ц Дуайт Ховард
 З Коби Брайант
 З Рэджон Рондо
 
 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Джош Смит
 Ф Тим Данкан
 Ц Андерсон Варежао
 З Дуэйн Уэйд
 З Табо Сефолоша

 Первая сборная новичков:
 Тайрик Эванс
 Брендон Дженнингс
 Стивен Карри
 Даррен Коллисон
 Тадж Гибсон

 Вторая сборная новичков:'''
 Маркус Торнтон
 Деджуан Блэр
 Джеймс Харден
 Джонни Флинн
 Юнас Йеребко

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Примечания

Ссылки 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2009/2010